Swilly bezeichnet:

 einen Fluss in Irland, siehe River Swilly
 eine Meeresmündung, siehe Lough Swilly
 einen Bezirk von Plymouth, Devon, England, siehe Swilly (Bezirk)